Athi River - stad in Kenia
 Athi-Galana-Sabaki - rivier in Kenia
 Athi (stripreeks) Nederlandse stripreeks